Diadem – ozdoba noszona na głowie
 Diadem płocki
 Diadem (α Com) – gwiazda
 Diadem – zespół disco polo

Zobacz też 
 Diadem z berylami – opowiadanie z serii przygód Sherlocka Holmesa
 Diadem Tamary – komiks z serii „Kapitan Żbik”